M54 (ou NGC 6715) est un amas globulaire situé dans la constellation du Sagittaire. Il a été découvert par Charles Messier le .

Présentation 
Pendant longtemps, la distance séparant M54 du système solaire a été estimée entre . Des observations réalisées en 1994 ont démontré que M54 se situe en fait en dehors de la Voie lactée, et qu'il fait partie d'une autre galaxie satellite de la nôtre et qui venait juste d'être découverte, la galaxie naine elliptique du Sagittaire, en faisant ainsi le premier amas globulaire extragalactique à être découvert (même si à l'époque Messier n'en avait aucune idée).

La distance a donc été revue à la hausse, à environ  années-lumière, avec un diamètre de . Il s'agit d'un amas extrêmement dense (de classe III), avec une luminosité de  luminosités solaires, et une magnitude absolue de -10.

M54 contient au moins 82 étoiles variables prouvées, dont 55 de type RR Lyrae.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets de Messier
 Liste des objets du New General Catalogue (NGC)

Liens externes 
 
 
 
 Messier 54 sur le site de la SEDS

M54
6715, M54 (amas globulaire)
Amas globulaire
Galaxie naine sphéroïdale du Sagittaire
Constellation du Sagittaire
Objet céleste découvert en 1778
Objet céleste découvert par Charles Messier